«Конец» () — первый эпизод научно-фантастического ситкома «Красный карлик», который впервые был показан на британском телеканале BBC2 15 февраля 1988 года. Эпизод знакомит зрителей с главными героями и закладывает основу сюжета сериала. На шахтёрском корабле Красный карлик Дэйв Листер был помещен в стазис за отказ сообщить местонахождение своего домашнего кота, нахождение которого запрещено. Когда он выходит из стазиса, три миллиона лет спустя, он обнаруживает, что все члены экипажа умерли от утечки радиации.

Эпизод был написан Робом Грантом и Дагом Нейлором, спродюссирован Эдом Байем, в главных ролях играли Крейг Чарльз, Крис Барри, Дэнни Джон-Джулс и Норман Ловетт. Сценарий был отклонен Би-би-си трижды, прежде чем он был одобрен три года спустя. Забастовка электриков на Би-би-си помешала съемкам, и производство сериала было остановлено, и оно продолжилось только после разрешения спора.

Эпизод, вышедший в эфир, сильно отличается от изначально отснятого варианта. Грант и Нейлор чувствовали, что сцены из эпизода не работают, поэтому с помощью свободного места для съемок были добавлены дополнительные сцены, а предыдущие сцены были сняты снова. Этот эпизод, собравший аудиторию в более пяти миллионов зрителей на своем первом показе, признан фанатами одним из лучших в первом сезоне. Позднее он был реставрирован вместе с остальными частями первых трех сезонов в 1998 году.

Сюжет 
На корабле Красный карлик Дэйв Листер (Крейг Чарльз) и Арнольд Риммер (Крис Барри) занимаются своим повседневным обслуживанием. Риммер очень серьёзно относится к своим обязанностям, несмотря на недостаток уважения со стороны других членов экипажа, в то время как Листер более склонен лениться и пить с другими и надеется вернуться на Землю, чтобы начать ферму на Фиджи с настоящей любовью всей его жизни, Кристиной. Кочански (Клэр Гроган). На следующий день Риммер готовится к своей последней попытке сдать инженерный экзамен, надеясь получить повышение, но обнаруживает, что шпаргалки, которые он написал на руках и ногах, размылись из-за того, что он нервно потел, что побудило его сдать аннулированный экзаменационный лист экзаменатору перед обмороком.

Тем временем Листера приводят к капитану Холлистеру (Мак Макдональд) и обвиняют в контрабанде на борт не подвергнутого карантину домашнего животного — беременной кошки, которую Листер назвал Франкенштейном и надеется включить в свои планы на будущее. Узнав, что Франкенштейна «отправят» на биопсию, Листер отказывается и приговаривается к 18 месяцам анабиоза в стазис-камере. Когда его оживляет Холли (Норман Ловетт) — все более и более устаревший компьютер корабля — ему сообщают, что все члены экипажа мертвы, после того, как неисправная приводная пластина привела к тому, что они подверглись смертельной дозе радиации кадмия II. Листер с ужасом узнает, что его нельзя было освободить до трех миллионов лет спустя, когда радиация рассеялась.

Листер вскоре обнаруживает, что Риммер был воскрешен Холли как голограмма, хотя и с неспособностью к чему-либо прикоснуться или почувствовать, и узнает, что он был ответственен за аварию. Пока они исследуют корабль, пара сталкивается с изящным гуманоидом, который, как показывает Холли, является формой жизни, эволюционировавшей от питомца Листера. Холли рассказывает, что Франкенштейну удалось попасть в трюм корабля во время аварии, и в результате он был надежно запечатан. Когда пара догоняет его, им удается убедить его, что они не представляют угрозы, после чего Листер называет его Котом (Дэнни Джон-Джулс) и узнает, что его предки создали вокруг него религию. Когда Кот объясняет, что его вид почитал Листера как «Клойстера Глупого», который приведет их к земле обетованной «Фухал», Листер указывает на то, что он имеет в виду, и обещает сделать это, побуждая Холли установить курс на Фиджи. После того, как Риммер замечает, что человечество эволюционирует до такой степени, что Листер будет похож на «слизь, которая первой выползла из океанов», Листер заявляет: «Смотри, Земля — слизь возвращается домой!»

Производство

Сценарий 
Эпизод был написан в 1983 году во время пребывания в коттедже в Уэльсе, принадлежащем отцу Дуга Нейлора. Поднявшись почти на милю в гору, писательский дуэт Роба Гранта и Дуга Нейлора писал день и ночь. Почти закончив, пара попала в аварию со смертельным исходом во время наступления темноты, когда их машина резко повернула у края обрыва. Сценарий не был закончен так, как ожидалось, так как следующий день они потратили на спасение машины.

Грант и Нейлор передали законченный сценарий своему агенту Полу Джексону, с которым они работали над некоторыми фильмами и Джону Ллойду. Они оба вернулись, сказав, что им это нравится, и даже поговорили о совместном производстве этого сериала. Тем не менее, задача по производству была возложена на Джексона, которому не удалось убедить Би-би-си, которая трижды отклоняла сценарий. Грант и Нейлор были заинтересованы, чтобы создать сериал для Би-би-си, как они считают, что дополнительные 3 минуты не-коммерческого времени будет иметь неоценимое значение. Пройдет ещё три года, прежде чем сериал будет принят BBC North West.

Кастинг 
Когда начался кастинг на роли в сериале, Норман Ловетт был первым членом актёрского состава, но первоначально пробовался на Риммера. Грант и Нейлор подумали иначе и предложили ему роль Холли, которая на этом этапе была просто голосом за кадром. Дэнни Джон-Джулс успешно прошел пробы на роль Кота. Крейгу Чарльзу прислали сценарий, чтобы высказать свое мнение, поскольку были опасения по поводу того, что персонаж Кот выглядит расистом. Чарльз тоже рассматривался на роль. Однако позже было решено, что Крэйг лучше подходит для прослушивания на роль Листера, который изначально был описан в сценарии как мужчина около сорока с лишним лет. Крис Барри позже пробовался на роли Листера и Риммера. Предыдущий сотрудник Гранта и Нейлора, Крис работал над их радиошоу Son of Cliché. Актёры с более крупными именами, такие как Алан Рикман и Альфред Молина, также прослушивались, но их не рассматривали, потому что они вряд ли останутся в сериале. Первоначальный план Пола Джексона состоял в том, чтобы шоу продлилось всего два сезона.

Первый показанный в сериале персонаж-голограмма, Джордж Макинтайр, должен был быть австралийцем, чтобы соответствовать идее о том, что корабль был международным, но у актёра Роберта МакКалли были проблемы с акцентом, и он решил вместо этого сделать персонажа валлийским. В эпизоде фигурировало множество приглашенных звезд и статистов, большинство из которых не указано в титрах. Помимо Мака Макдональда в роли капитана Холлистера и Клэр Гроган (она изменила свое имя на CP Grogan из-за конфликта с другим человеком с таким же именем) в роли Кристины Кочански, Роберт Батерст появился в роли Тодхантера, Марк Уильямс в роли Петерсена, Пол Брэдли в роли Чена и Дэвид Гиллеспи в роли Селби.

Съемки 
Съемки эпизода в частности и сериала в целом почти не состоялись из-за забастовки электриков на Би=биси в 1987 году, которая помешала съемкам, и проект был отложен. Съемки в конце концов продолжились после того, как забастовка была разрешена. Съемка сцены с котом Франкенштейн вызвала проблемы, когда нужно было сделать правильный снимок. Кот не мог оставаться на месте достаточно долго, не смотрел на фотографию Фиджи, царапал ногу Крейгу Чарльзу и убегал. Гениталии Чарльза также были видны на некоторых дублях; позже Грант и Нейлор подумали о том, чтобы отредактировать их в цифровом виде, но вместо этого выбрали худший вариант.

Вступительную композицию к сериалу написал музыкант Ховард Гудолл. В своем классическом музыкальном стиле он пародировал «Космическую одиссею 2001» Стэнли Кубрика. Гудолл также написал текст для мелодии финальных титров, которую исполнила Дженна Рассел. Намерение состояло в том, чтобы сопоставить лирику с желанием Листера поехать на Фиджи.

Для вступительных титров и снимков экстерьера модель корабля Красный карлик должна была быть построена с нуля. Питер Рэгг был дизайнером визуальных эффектов сериала; Рэгг также принимал участие в создании декораций и был главным изготовителем моделей. Рэгг ранее исполнял аналогичную роль в британских телесериалах, таких как Thunderbirds Are GO, Капитан Скарлет и мистероны и Доктор Кто. Снимок с открывающими эффектами представляет собой отдаление от Листера, раскрашивающего корабль, до полной модели корабля размером с город, путешествующего в космосе. Первоначально предполагалось, что это будет один длинный дубль, но оказалось слишком сложно совместить его с небольшим бюджетом и скромными спецэффектами на тот день. Сама модель Красного карлика имела длину около  от ковша до двигателя.

Поскольку седьмой эпизод остался в конце производства, Грант и Нейлор решили вернуться и переснять одни сцены и отбросить другие, которые, по их мнению, не были удачными. Удаленные сцены включают Листера, выбрасывающего канистры членов экипажа в космос, и Риммера, проводящего свою собственную панихиду. Одним из наиболее радикальных изменений стал бортовой компьютер Холли. Первоначально снятый как голос за кадром, Норман Ловетт убедил создателей показать на экране бестелесную голову. Сцены с Холли из первых трех эпизодов были отредактированы, чтобы показать недавно снятые строки с головой Холли. В целом, примерно две трети эпизода, вышедшего в эфир, составили переснятые кадры.

Художник-постановщик Поль Монтегю придал интерьерам кораблей серый подводный вид. Стены, полы, нары, банки и даже пачки сигарет были окрашены в серый цвет. На приеме «С возвращением, Джордж Макинтайр» были представлены ярко-красные пластиковые стулья, которые приходилось прикрывать куртками, чтобы избежать резких цветовых столкновений.

Критика 
Эпизод первоначально транслировался на британском телеканале BBC2 15 февраля 1988 в 21:00. На первом показе сериал собрал 5,1 миллиона зрителей. Би-би-си также получала письма от зрителей относительно качества сериала в целом. Соавторы/сценаристы Грант и Нейлор были так смущены первым сезоном, что попросили Би-би-си не повторять эпизоды, поскольку они чувствовали, что это может навредить следующему сезону. Релиз первого сезона на видеоносителях был отложен, что сделало первый релиз сезона — с участием серий «Конец» на первой ленте и «Уверенность и паранойя» на второй ленте — высоко ожидаемым. Эпизоды сезоны показали плохие результаты в опросе журнала Red Dwarf Smegazine. Это было воспринято потому, что фанаты не видели или забыли эпизоды — первый сезон не повторялся до 1994 года. Однако этот эпизод был признан лучшим из всего сезона.

Ремастеринг 
Ремастеринг 1-3 сезонов проводился в конце 1990-х годов. Изменения включали в себя замену начальных титров (воссоздание первоначальной идеи съёмки отдаления от корабля одним дублем), картинке была присвоена цветовая градация и снята пленка, новые спецэффекты летающего в космосе корабля, сгенерированые компьютером, и визуальные, звуковые и сценарные улучшения.

Изменения, характерные для эпизода «Конец», включают элементы синего экрана, добавленные в начальную сцену со скаттерами — маленькими обслуживающими роботами — помещенные спереди Риммера и Листера. Силуэты голов экипажа были добавлены на передний план сцены похорон Джорджа Макинтайра. К звуковой дорожке был добавлен фоновый шум, чтобы создать впечатление, что корабль занят полным экипажем на борту. Сцена похорон Джорджа Макинтайра была обрезана, неудачные кадры удалены, и добавлен новый кадр канистры, покидающей корабль. Ко входу Кота добавлены музыка и звуковые эффекты, а также добавлено шипение, когда он пытается напугать Листера и Риммера.

См. также 
 Бесконечность приветствует осторожных водителей — первый роман по мотивам сериала, представляющий собой расширенную версию событий из этого эпизода и основан на предыстории, а также включает новые истории, не показанные в телевизионных эпизодах.

Примечания

Литература 
 

Пилотные серии телесериалов
Страницы с непроверенными переводами
Эпизоды телесериалов